Mužská dvouhra Australian Open 2023 probíhala ve druhé polovině ledna 2023. Do singlové soutěže australského tenisového grandslamu hraného v Melbourne Parku nastoupilo sto dvacet osm hráčů. Dvacet z nich si účast zajistilo v tříkolové kvalifikaci včetně čtyř šťastných poražených. 

Obhájcem titulu byl druhý hráč světa, 36letý Rafael Nadal ze Španělska, který v rámci otevřené éry usiloval o vyrovnání rekordních 23 grandslamových trofejí Sereny Williamsové. Ve druhém kole však podlehl Mackenziemu McDonaldovi. V závěru druhé sady si přivodil zranění levé kyčle, které mu znemožnilo plnohodnotně hrát bekhend a pohybovat se po dvorci. Přestože zvažoval skreč, z pozice obhájce trofeje utkání dohrál. Jednalo se o nejčasnější vyřazení obhájce od Djokovićovy prohry v téže fázi na Australian Open 2017. 

Vítězem se stal 35let Srb Novak Djoković. Dvacátým druhým grandslamem z dvouhry vyrovnal mužský historický rekord Rafaela Nadala. Desátou melbournskou trofejí navýšil rekordní zápis nejvyššího počtu titulů australského majoru, z něhož odjížděl s rekordní 28zápasovou neporazitelností trvající od roku 2019. Po Nadalovi se stal druhým mužem s deseti singlovými trofejemi z jediného grandslamu. Třicátým třetím grandslamovým finále ve dvouhře ustanovil nový historický rekord tenisu. Triumf z něj posedmé učinil světovou jedničku na žebříčku ATP.

Turnaj 
Španělská světová jednička Carlos Alcaraz se odhlásila pro poranění pravého poloblanitého svalu, největšího ze tří hamstringů, s plánem návratu na únorovém Argentina Open. Zranění si Alcaraz přivodil nepřirozeným pohybem během tréninku.

Poprvé od Australian Open 2002 vypadli na mužském grandslamu dva nejvýše nasazení před třetím kolem. Ve druhé fázi otočil Andy Murray nepříznivý průběh s Thanasim Kokkinakisem ze stavu 0–2 na sety. Takovou ztrátu „přetavil“ ve vítězství pojedenácté v kariéře, což byla rekordní hodnota mezi aktivními tenisty. Mečbol v páté sadě proměnil po 5:45 hodinách hry. O osm minut déle trval nejdelší zápas historie australského majoru, finále z roku 2012. Pro oba se jednalo o nejdelší utkání kariéry. Duel skončil ve 4.05 ráno místního času, čímž zaostal jen o 29 minut za grandslamovým rekordem zápasu hraného nejdéle do nočních hodin z Australian Open 2008 mezi Hewittem a Baghdatisem. Již v úvodním kole Murray porazil světovou čtrnáctku Mattea Berrettiniho také po pětisetové bitvě trvající 4:49 hodiny, v níž odvrátil mečbol. Poprvé od výhry nad Nišikorim na French Open 2017 tak na grandslamu zdolal člena elitní světové dvacítky.  

Tommy Paul se stal prvním Američanem v semifinále melbournského grandslamu od Andyho Roddicka v roce 2009. Bodový zisk mu zajistil debutový posun do elitní světové dvacítky.

Finále: Rekordní 22. grandslam pro Novaka Djokoviće a 10. titul na Australian Open 
Srbský pátý hráč žebříčku Novak Djoković ve finále zdolal řeckou světovou čtyřku Stefanose Tsitsipase za 2:56 hodiny po setech 6–3, 7–6 a 7–6. Stejně jako v závěrečném duelu French Open 2021 tak Řeka porazil a v třináctém vzájemném zápase si připsal jedenáctou výhru. V sedmi utkáních ztratil jediný set, ve druhém kole s kvalifikantem Couacaudem, a prohrál pouze 65 gamů, třetí nejmenší počet při deseti melbournských triumfech (60 gamů prohrál 2011 a 62 her v roce 2019).

Dvacátým druhým grandslamem z dvouhry vyrovnal mužský historický rekord Rafaela Nadala. Desátou trofejí na Australian Open navýšil vlastní rekordní zápis v nejvyšším počtu titulů australského majoru. Po Nadalovi se rovněž stal druhým mužem s deseti singlovými trofejemi z jediného grandslamu. Třicátým třetím grandslamovým finále ve dvouhře ustanovil nový historický rekord tenisu. Na okruhu ATP Tour vybojoval devadesátý třetí singlový titul, jímž se na 4. místě statistik otevřené éry odpoutal od   Nadala. Více trofejí získali jen Connors (109 titulů), Federer (103) a Lendl (94). 

Z Australian Open Djoković odjížděl se 41ápasovou neporazitelností na australské půdě trvající od sezóny 2019, a 28zápasovou neporazitelností v rámci Australian Open, jíž překonal Agassiho rekord série 26 vítězných utkání z let 2000 až 2004. I podesáté tak vyhrál soutěž, když postoupil alespoň do semifinále. Ve 35 letech představoval třetího nejstaršího vítěze Australian Open po Kenu Rosewallovi (tituly 1971 a 1972 ve věku 36 a 37 let) a Federerovi (titul 2018 ve věku 36 let).   

24letý Stefanos Tsitsipas odešel i z druhého grandslamového finále poražen, když na French Open 2021 v něm prohospodařil vedení 2–0 na sety právě s Djokovićem.
 
Djoković se po skončení stal posedmé světovou jedničkou na žebříčku ATP, kde vystřídal Carlose Alcaraze a zahájil rekordní 374. týden na čele. K prvnímu návratu na vrchol od června 2022 musel získat titul. Na počátku turnaje se mohli premiérově do čela posunout i Casper Ruud v případě finálové účasti a Tsitsipas při výhře v turnaji.

Nasazení hráčů

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 

mužská dvouhra